Sauber C32 — спортивний автомобіль Формули-1 команди Sauber для участі в чемпіонаті світу 2013 року у класі Формула-1.

Презентація

Презентація боліда пройшла на автодромі в Хересі 2 лютого 2013 року.

Результати виступів 

† Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.
 Паливна система

Жирний шрифт — поул
Курсив — найшвидше коло

Примітки

Посилання

 Офіційний сайт команди

Боліди Формули-1 сезону 2013
Боліди Sauber Формули-1